

Geografia 
Australia
 Linden – località nella città di Blue Mountains (Nuovo Galles del Sud)

Austria
 Linden – frazione di Klam, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Belgio
 Linden – frazione di Lubbeek, comune nella provincia del Brabante Fiammingo (Fiandre)

Canada
 Linden – località nella contea di Kneehill (Alberta)
 Linden – località nella contea di Cumberland (Nuova Scozia)

Germania
Comuni
 Fohren-Linden – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Linden – città nel distretto di Gießen (Assia)
 Linden – comune nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Linden – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Linden – comune nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Märkisch Linden – comune nel circondario dell'Ostprignitz-Ruppin (Brandeburgo)

Ex comuni, frazioni e quartieri
 Linden – ex comune ora frazione di Bochum, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Linden – frazione di Bruckmühl, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Linden – ex comune ora frazione di Dietramszell, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Linden – frazione di Frauenau, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Linden – frazione di Greding, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Linden – frazione di Hellenthal, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Linden – ex comune ora frazione di Markt Erlbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Linden – frazione di Straufhain, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Linden – quartiere di Wiehl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Linden – frazione di Windelsbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Linden – ex comune ora frazione di Wolfenbüttel, città nel circondario di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)
 Linden-Limmer – quartiere di Hannover, città extracircondariale (Bassa Sassonia)
 Linden-Neusen – quartiere di Würselen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Zur Linden – frazione di Wuppertal, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Guyana
 Linden – città (Alto Demerara-Berbice)

Paesi Bassi
 Linden – frazione del comune di Cuijk (Brabante Settentrionale)

Repubblica Ceca
 Linden – antico nome tedesco di Lípa, comune nel distretto di Havlíčkův Brod (Vysočina)
 Linden – antico nome tedesco di Lipová, comune nel distretto di Přerov (Olomouc)
 Linden – antico nome tedesco di Lipová, comune nel distretto di Zlín (Zlín)

Stati Uniti d'America
Città
 Linden, già Hohenlinden – città nella contea di Marengo (Alabama)
 Linden – città nella contea di Dallas (Iowa)
 Linden – città nella contea di Genesee (Michigan)
 Linden – città nella contea di Union (New Jersey)
 Linden – città nella contea di Cass (Texas)

Località e quartieri
 Lake Linden – località nella contea di Houghton (Michigan)
 Linden – località nella contea di Navajo (Arizona)
 Linden – località nella contea di San Joaquin (California)
 Linden – località nella contea di Cumberland (Carolina del Nord)
 Linden – località nella contea di Latah (Idaho)
 Linden – località nella contea di Montgomery (Indiana)
 Linden – località nella contea di Atchison (Missouri)
 Linden – località nella contea di Christian (Missouri)
 Linden – quartiere della città di Columbus (Ohio)
 Linden – località nella contea di Perry (Tennessee)
 Linden – località nelle contee di Fauquier e di Warren (Virginia)
 Linden – località nella contea di Wise (Virginia)
 Linden – località nella contea di Roane (Virginia Occidentale)
 Linden – località nella contea di Iowa (Wisconsin)
 Linden Beach – quartiere della città di Taycheedah (Wisconsin)

Sudafrica
 Linden – quartiere di Johannesburg, città nella municipalità metropolitana di Johannesburg (Gauteng)

Svizzera
 Linden – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Persone 
 Andy Linden (1922-1987) – pilota statunitense
 Andy Linden (1975) – attore britannico
 David Linden (1961) – neuroscienziato statunitense
 Hal Linden, all'anagrafe Harold Lipshitz (1931-2022) – attore, cantante e doppiatore statunitense
 Isabelle Linden (1991) – ex calciatrice tedesca
 Jaap ter Linden (1947) – musicista olandese
 Jürgen Linden (1947) – politico tedesco
 Maria von Linden (1869-1936) – batteriologa e zoologa tedesca
 Pierre Léonard Vander Linden (1797-1831) – entomologo belga
 Rik Van Linden (1949) – ciclista belga

Lindén
 Arvo Lindén (1887-1941) – lottatore finlandese
 Erik Lindén (1911-1992) – lottatore svedese
 Erkki Lindén (1921-1942) – cestista finlandese

Altro 
 Linden – linguaggio di programmazione
 Linden – nome proprio di persona inglese maschile
 Linden Lab – azienda informatica statunitense

Pagine correlate 
Lynden
Van der Linden